Alexandra Phillips peut désigner :
 Alexandra Phillips (née en 1983), femme politique britannique du Parti du Brexit ;
 Alexandra Phillips (née en 1985), femme politique britannique du Parti vert ;
 Alexandra Phillips, Miss Allemagne 1999.